Puracé peut désigner :
  Puracé, une municipalité du département de Cauca, en Colombie ;
 le Puracé, un volcan colombien ;
 le Parc national naturel de Puracé, en Colombie.